Les Borzone sont une famille d'artistes italiens, des peintres génois :

 Luciano Borzone (1590 - 1645) et ses fils
 Giovanni Battista Borzone (?? -1657), 
 Carlo Borzone (??  -1657),
 Francesco Maria Borzone (1625 - 1679).

Patronyme italien
Famille d'artistes italiens